De Cock en de moord in Club Exotica is de tweede aflevering van het achtste seizoen van de televisieserie Baantjer. In deze aflevering wordt een gastrol gespeeld door Barry Atsma.

Verhaal 
De lichamen van de eigenaar van een seksclub en z'n vrouw worden gevonden. De Cock komt een oude bekende tegen. Het probleem is of hij haar kan vertrouwen. Hij zoekt uit wat het belang is van het drugsgebruik van de eigenaar. Ab Keizer en Vera Prins proberen meer te weten komen door undercover te gaan.

Vaste rollen 
 Piet Römer – Jurriaan de Cock
 Victor Reinier – Dick Vledder
 Marian Mudder – Vera Prins
 Martin Schwab – Appie Keizer
 Serge-Henri Valcke – Corneel Buitendam
 Hans Karsenbarg – Ennaeus den Koninghe
 Piet Kamerman – Lowietje
 Wimie Wilhelm – Els Peeters
 Nienke Sikkema – Mevrouw De Cock

Gastrollen 
 Barry Atsma – Vincent
 Bart de Vries – Peter de Bruine
 Tom de Ket – Andre de Wilde
 Hilbert Dijkstra – Willem
 Elle van Rijn – Janine

Baantjer (televisieserie)